Александр Угрюмов:
 Угрюмов, Александр Иванович (1944—2022) — советский и российский метеоролог, доктор географических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2004).
 Угрюмов, Александр Филиппович — помещик, строитель церкви в селе Троицкое (Великий Двор).